OHV steht als Abkürzung für:
 OHV-Ventilsteuerung (englisch overhead valves‚ „obenliegende Ventile“), eine Bauweise von 4-Takt-Hubkolbenmotoren, bei der die Einlass- und Auslass-Ventile im Zylinderkopf angeordnet sind
 Ostdeutscher Hockeyverband, siehe Deutscher Hockey-Bund
 OHV Aurich, ein Handballverein aus Aurich in Ostfriesland im Nordwesten Niedersachsens

OHV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Oberhavel

Abkürzung